PG Notwane Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1992.

Clubes de futebol do Botsuana